Borlenghi ist der Nachname folgender Personen:

 Aldo Borlenghi (1913–1976), italienischer Dichter und Italianist
 Matt Borlenghi (* 1967), italienisch-amerikanischer Schauspieler